Gottessegen (Gottes Segen) steht für
Haus Gottessegen, Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik
Zeche Gottessegen ist der Name mehrerer Bergwerke in Deutschland

Siehe auch
Segen Gottes